Richard Dornbush est un patineur artistique américain né le  à Corona. Pour principal succès international, il a terminé troisième da la Coupe de Chine en 2014. Il a été vice-champion des États-Unis en 2011.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 
  Profil ISU

Patineur artistique américain
Naissance à Corona (Californie)
Naissance en août 1991